

Plaatsen
België
 Beaumont (Henegouwen), een stad in de Waalse provincie Henegouwen
 graafschap Beaumont, heerlijkheid later graafschap rond deze stad
 Beaumont (Luik), een dorp in de gemeente Stavelot, provincie Luik

Canada
 Beaumont (Alberta), een gemeente in Alberta
 Beaumont (Quebec), een plaats in Quebec
 Beaumont (Newfoundland en Labrador), een plaats in Newfoundland en Labrador
 Beaumont North, een plaats in Newfoundland en Labrador

Frankrijk

 Beaumont (Ardèche)
 Beaumont (Corrèze)
 Beaumont (Gers)
 Beaumont (Haute-Loire)
 Beaumont (Meurthe-et-Moselle)
 Beaumont (Pas-de-Calais)
 Beaumont (Puy-de-Dôme)
 Beaumont (Haute-Savoie)
 Beaumont (Vienne)
 Beaumont (Yonne)
Ook

Haïti
 Beaumont (Haïti), een gemeente in Haïti

Nieuw-Zeeland
 Beaumont (Nieuw-Zeeland), een gemeente in Nieuw-Zeeland

Suriname
 Beaumont (plantage), een suikerplantage aan de Surinamerivier

Verenigd Koninkrijk
 Beaumont (Cumbria), een plaats in het Noord-Engelse graafschap Cumbria
 Beaumont (Essex), een plaats in het Oost-Engelse graafschap Essex
 Beaumont-cum-Moze
 Beaumont Chase, een plaats in het Engelse graafschap Rutland

Verenigde Staten
 Beaumont (Californië), een gemeente in de staat Californië
 Beaumont (Texas), een gemeente in de staat Texas
 Beaumont (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi

Personen
 Arnoudina van Beaumont (17e eeuw), moeder van Simon van Halewijn
 Christophe de Beaumont (1703-1781), een Frans aartsbisschop
 Francis Beaumont (1584-1616), een Engels toneelschrijver
 Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671), een Frans historicus en aartsbisschop
 Harry Beaumont, (1888-1966), een Amerikaanse regisseur
 Hugh Beaumont (1909-1982), een Amerikaans film- en televisieacteur
 Jan van Beaumont (1288-1356), een Hollandse edelman
 Johan van Beaumont (1419-1487), een Frans-Spaans edelman
 Karel van Beaumont (1361-1432), een Frans-Spaans edelman
 Léonce Élie de Beaumont, een Franse geoloog en mijnbouwkundige
 Marguerite de Beaumont (1895-1986), Zwitserse kloosterzuster

Overig
 Beaumont (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Beaumontgeweer, een soort geweer uit 1870

Zie ook
 Beaumonteses, een groep Spaanse edelen uit de 15de-16de eeuw.
 Kasteel van Beaumont (doorverwijspagina)